Grubbvattnet kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Grubbvattnet (Frostvikens socken, Jämtland, 715813-143333), sjö i Strömsunds kommun,  (24 ha)
Grubbvattnet (Frostvikens socken, Jämtland, 716542-144459), sjö i Strömsunds kommun,  (26,4 ha)
Grubbvattnet (Hotagens socken, Jämtland), sjö i Krokoms kommun,  (33,3 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn